Schalunow ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Wladimirowitsch Schalunow (* 1992), russischer Radrennfahrer
 Maxim Walerjewitsch Schalunow (* 1993), russischer Eishockeyspieler
 Michail Schalunow (* 1999), georgischer Eishockeyspieler